Rjabinowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Belgorod:
 Rjabinowka (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Rjabinowka (Brjansk, Karatschew), im Rajon Karatschew
 Rjabinowka (Brjansk, Klimowo), im Rajon Klimowo
 in der Oblast Kaliningrad:
 Rjabinowka (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Schmoditten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Rjabinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Groß Raum, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Rjabinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), im Rajon Tschernjachowsk (bis 1938 Kerstupönen, 1938–1946 Kersten, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 in der Oblast Kemerowo:
 Rjabinowka (Kemerowo)
 in der Oblast Leningrad:
 Rjabinowka (Leningrad)
 in der Republik Mari El:
 Rjabinowka (Mari El)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Rjabinowka (Nischni Nowgorod, Bolschoje Boldino), im Rajon Bolschoje Boldino
 Rjabinowka (Nischni Nowgorod, Kowernino), im Rajon Kowernino
 in der Oblast Nowgorod:
 Rjabinowka (Nowgorod, Borowitschi), im Rajon Borowitschi
 Rjabinowka (Nowgorod, Waldai), im Rajon Waldai
 in der Oblast Orjol:
 Rjabinowka (Orjol)
 in der Oblast Pskow:
 Rjabinowka (Pskow, Borki), im Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Borki
 Rjabinowka (Pskow, Poretschje), im Rajon Welikije Luki, Landgemeinde Poretschje
 in der Oblast Rjasan:
 Rjabinowka (Rjasan, Klepiki), im Rajon Klepiki
 Rjabinowka (Rjasan, Korablino), im Rajon Korablino
 in der Oblast Rostow:
 Rjabinowka (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Rjabinowka (Samara)
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Rjabinowka (Swerdlowsk, Krasnoufimsk), im Stadtkreis Krasnoufimsk
 Rjabinowka (Swerdlowsk, Nischnije Sergi), im Rajon Nischnije Sergi
 in der Oblast Twer:
 Rjabinowka (Twer, Kessowa Gora), im Rajon Kessowa Gora
 Rjabinowka (Twer, Nelidowo), im Rajon Nelidowo
 Rjabinowka (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 in der Republik Udmurtien:
 Rjabinowka (Udmurtien, Sarapul), im Rajon Sarapul
 Rjabinowka (Udmurtien, Uwa), im Rajon Uwa
 in der Oblast Wladimir:
 Rjabinowka (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Rjabinowka (Wologda)